Й. Бернлеф, собственно Хендрик Ян Марсман (; 14 января 1937, Синт-Панкрас — 29 октября 2012, Амстердам) — нидерландский поэт, прозаик, переводчик.

Биография и творчество 
Дебютировал в 1956. Переводчик американской (Марианна Мур, Элизабет Бишоп), испаноязычной (Октавио Пас) и шведской (Томас Транстрёмер, П. У. Энквист) литературы. Автор эссе о джазовой музыке.

Псевдоним «Бернлеф» — дань малоизвестному фризскому барду восьмого века — взял, чтобы отличаться от поэта-однофамильца Хендрика Марсмана. Среди других псевдонимов — Ronnie Appelman, J. Grauw, Cas den Haan, S. den Haan, Cas de Vries.

Произведения 

 1960 — Kokkels (стихотворения)
 1963 — Onder de bomen (новеллы)
 1965 — Stukjes en beetjes (роман)
 1966 — De schoenen van de dirigent (стихотворения)
 1966 — Paspoort in duplo (роман)
 1967 — De schaduw van een vlek (новеллы)
 1968 — Bermtoerisme (стихотворения)
 1968 — De dood van een regisseur (роман)
 1969 — De verdwijning van Kim Miller (новеллы)
 1970 — Wie a zegt (эссе)
 1970 — Hoe wit kijkt een eskimo (стихотворения)
 1971 — Het verlof (роман)
 1972 — De maker (роман)
 1972 — Grensgeval (стихотворения)
 1973 — Sneeuw (роман)
 1974 — Brits (стихотворения)
 1975 — Meeuwen (роман)
 1976 — De man in het midden (роман)
 1976 — Zwijgende man (стихотворения)
 1978 — Anekdotes uit een zijstraat (новеллы)
 1979 — Stilleven (стихотворения)
 1980 — De ruïnebouwer (пьеса)
 1980 — De kunst van het verliezen (стихотворения)
 1981 — Onder ijsbergen (роман)
 1982 — Alles teruggevonden/niets bewaard (стихотворения)
 1984 — Обезумевший/ Hersenschimmen (роман, экранизирован в 1987 Хедди Хонигман)
 1985 — Verschrijvingen (стихотворения в прозе)
 1986 — Wolftoon (стихотворения)
 1987 — Publiek geheim (роман)
 1988 — Geestgronden (стихотворения)
 1989 — Vallende ster (повести)
 1990 — De noodzakelijke engel (стихотворения)
 1990 — Doorgaande reizigers (новеллы)
 1991 — Ontroeringen (эссе)
 1992 — De witte stad (роман)
 1993 — Niemand wint (стихотворения)
 1993 — Затмение/ Eclips (роман)
 1993 — Schiet niet op de pianist. Over jazz (эссе)
 1994 — Vreemde wil (стихотворения)
 1995 — Alfabet op de rug gezien (стихотворения)
 1995 — Cellojaren (новеллы)
 1997 — Блудный сын/ Verloren zoon (роман)
 1998 — De losse pols (эссе)
 1998 — Aambeeld (стихотворения)
 1999 — Haalt de jazz de eenentwintigste eeuw? (эссе)
 1999 — Tindeman’s Dilemma (новеллы)
 2000 — Boy (роман)
 2000 — Bernlefs beste volgens Bernlef (новеллы)
 2001 — Bagatellen voor een landschap (стихотворения)
 2002 — Verbroken zwijgen (новеллы)
 2004 — Kiezel en traan (стихотворения)
 2005 — De onzichtbare jongen (роман)
 2005 — Een jongensoorlog (роман)
 2007 — Op slot (роман)
 2008 — Het begin van tranen (новеллы)
 2008 — De pianoman (роман)
 2009 — De rode droom (роман)
 2009 — Ophelia (либретто)
 2010 — De tweede ruimte (эссе)
 2010 — Geleende levens (новеллы)
 2011 — De een zijn dood'' (роман)

Признание 
Поэтическая премия Амстердама (1962, 1964), премия К.Хёйгенса (1984), премия П. К. Хофта (1994) и др. награды.

Литература 
 Mertens A. J. Bernlef, veertig jaar schrijver. Amsterdam: Querido, 2000

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Бернлеф на сайте Королевской Библиотеки Нидерландов 
 Биография 
  Библиография 
 Стихи on line , 
 Бернлеф на сайте IMDB
 Некролог 

Писатели Нидерландов
Поэты Нидерландов
Переводчики Нидерландов
Переводчики поэзии на нидерландский язык
Литераторы, известные под псевдонимами